Adolf von Bassewitz ist der Name folgender Personen:
* Adolf von Bassewitz (Landrat) (1774–1838), Mecklenburg-Strelitzscher Geheimrat und Landrat
 Adolf Friedrich von Bassewitz (1681–1740), deutsch-schwedischer Offizier

Siehe auch:
 Adolph von Bassewitz